BuZz, een radioprogramma van de NCRV
Buzz (luchtvaartmaatschappij), een voormalige luchtvaartmaatschappij
Buzz (Ryanair), een Poolse luchtvaartmaatschappij en dochteronderneming van Ryanair.
Buzz Aldrin, een astronaut 
Buzz Lightyear, een personage in Toy Story
Jeskola Buzz, een gratis muzieksoftwarepakket
Buzz (televisiezender Spanje), een televisiezender in Spanje.
Google Buzz, een sociale netwerksite van Google, Inc